Gminy w Czechach:
 Krchleby (powiat Kutná Hora) – gmina w powiecie Kutná Hora
 Krchleby (powiat Nymburk) – gmina w powiecie Nymburk
 Krchleby (powiat Rychnov nad Kněžnou) – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Krchleby (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk